Rockstuhl ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Gustav von Rockstuhl (1798–1877), Petersburger Miniaturmaler
 Carsten Rockstuhl (* 1977), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Harald Rockstuhl (* 1957), deutscher Verleger und Autor
 Peter Ernst Rockstuhl (1764–1824), baltendeutscher Miniaturmaler und Silhouettenkünstler
 Werner Rockstuhl (* 1935), deutscher Sachbuchautor

Siehe auch:
 Ruckstuhl